Véliz (ou Veliz) est principalement un patronyme espagnol.

Les personnes portant ce nom de famille se trouvent principalement en Espagne, aux Amériques (Chili, Pérou, Cuba) et en France.

Veliz est aussi un toponyme tchèque qui est lié au nom Velizh, probablement dérivé du nom de personne Velid (grand, large).

Lieux 

 Veliz est une ville de la République tchèque
 Los Véliz, ville en Argentine

Patronymes 

Álvaro Véliz (né en 1972), chanteur chilien
 (1879-1908), poète chilien et journaliste
Carlos Véliz (né en 1987), athlète olympique cubain
 (né en 1930), historien chilien, sociologue et universitaire
Edwin Westphal Véliz, footballeur guatémaltèque
 (né en 1982), footballeur salvadorien
 Hernan Narbona Véliz, poète Chilien, écrivain, administrateur public et professeur de politique Internationale
Leonardo Véliz (né en 1945), joueur de football chilien et politicien
Manuel Véliz, Ministre chilien de l'Intérieur, 1925
 (né en 1986), Miss Monde Venezuela de 2008
, éducatrice chilienne, experte de l'éducation à l'UNESCO
 (1915-2013), actrice chilienne
Patricio Tombolini Véliz, homme politique chilien. Président du PRSD, Sous-secrétaire du Transport

Références 

Homonymie
Homonymie de patronyme
Pages avec des traductions non relues